Angada ist in der indischen Mythologie:

 Angada (Sohn des Lakshmana), Bruder des Rama im Ramayana
 Angada (Sohn des Vali), ein Vanara im Ramayana
 Angada (Sohn des Gada), Neffe von Krishna